HK 101 steht für:
 Kleines Kettenkraftrad Typ HK 101, siehe Kettenkrad

HK-101 steht für:
 Hodek HK-101, tschechoslowakisches Sportflugzeug

Abkürzung